Localités en Pologne
 Bogaczewo (Giżycko)
 Bogaczewo (Morąg)